Miloslav Hořava, češki hokejist, * 14. avgust 1961, Kladno, Češka.

Hořava je v češkoslovaški ligi igral za kluba HC Kladno in Dukla Jihlava. S Kladnom je osvojil en naslov državnega prvaka, v sezoni 1979/80, z Duklo Jihlava pa dva, v sezonah 1983/84 in 1984/85. Leta 1981 je bil kot 176. izbran na NHL naboru s strani kluba Edmonton Oilers, v ligi NHL pa je tri sezone odigral za New York Rangerse. V zadnjem delu kariere je igral za klube MoDo Hockey v švedski ligi, Slavija Praga in HC Litvínov v češki ligi ter HKm Zvolen v slovaški ligi. 

Za češkoslovaško reprezentanco je igral na treh olimpijskih igrah, kjer je bil dobitnik po ene srebrne in bronaste medalje, ter petih svetovnih prvenstvih, kjer je bil dobitnik po ene zlate in srebrne ter dveh bronastih medalj, za češko reprezentanco pa na Olimpijskih igrah 1994 in Svetovnem prvenstvu 1993, kjer je bil dobitnik bronaste medalje.

Tudi njegova sin Miloslav mlajši in nečak Pavel Skrbek sta hokejista. Leta 2010 je bil sprejet v Češki hokejski hram slavnih.

Pregled kariere (nepopoln)

|-
| Češkoslovaška
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 81
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 81
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 82
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 85
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 86
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Kladno
| Češkoslovaška liga
| 86/87
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 87
|
| 10
| 1
| 4
| 5
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Kanadski pokal
| 87
|
| 6
| 1
| 2
| 3
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Kladno
| Češkoslovaška liga
| 87/88
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Olimpijske igre
| 88
|
| 8
| 1
| 2
| 3
| -9
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New York Rangers
| NHL
| 88/89
|
| 6
| 0
| 1
| 1
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New York Rangers
| NHL
| 89/90
|
| 45
| 4
| 10
| 14
|
| 26
|
| 2
| 0
| 1
| 1
|
| 0
|-
| New York Rangers
| NHL
| 90/91
|
| 29
| 1
| 6
| 7
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| MoDo Hockey
| Švedska liga
| 91/92
|
| 40
| 3
| 21
| 24
|
| 60
|
|
|
|
|
|
|
|-
| MoDo Hockey
| Švedska liga
| 92/93
|
| 38
| 8
| 25
| 33
|
| 52
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| Češka
| Svetovno prvenstvo A
| 93
|
| 8
| 0
| 3
| 3
| +9
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| MoDo Hockey
| Švedska liga
| 93/94
|
| 29
| 5
| 14
| 19
|
| 38
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češka
| Olimpijske igre
| 94
|
| 7
| 0
| 0
| 0
|
| '''8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slavija Praga
| Češka liga
| 94/95
|
| 38
| 7
| 17
| 24
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slavija Praga
| Češka liga
| 96/97
|
| 43
| 3
| 23
| 26
|
| 62
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Litvínov
| Češka liga
| 98/99
|
| 28
| 3
| 12
| 15
|
| 24
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HKM Zvolen
| Slovaška liga
| 98/99
|
| 19
| 1
| 2
| 3
| -7
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Litvínov
| Češka liga
| 99/00
|
| 44
| 3
| 16
| 19
| +3
| 32
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 398
| bgcolor="#7FFF00" | 41
| bgcolor="#7FFF00" | 158
| bgcolor="#7FFF00" | 199
| bgcolor="#7FFF00" | -4
| bgcolor="#7FFF00" | 350
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 4
| bgcolor="#7FFF00" | 0
| bgcolor="#7FFF00" | 1
| bgcolor="#7FFF00" | 1
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 0
|}

Glej tudi 
 Seznam čeških hokejistov na ledu

Viri 
 
 

Živeči ljudje
Češki hokejski branilci
Olimpijski tekmovalci za Češkoslovaško
Olimpijski tekmovalci za Češko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1984
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1988
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1992
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1994
Prejemniki srebrnih olimpijskih medalj za Češkoslovaško
Prejemniki bronastih olimpijskih medalj za Češkoslovaško
Češkoslovaški hokejski reprezentanti
Češki hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (Edmonton Oilers)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1981
Hokejisti HC Kladno
Hokejisti Dukla Jihlava
Hokejisti New York Rangers
Hokejisti MoDo Hockey
Hokejisti HK Slavija Praga
Hokejisti HC Litvínov
Hokejisti HKm Zvolen
Sprejeti v Češki hokejski hram slavnih